Miroir peut désigner :

Optique 
 un miroir, une surface polie reflétant la lumière.
 un miroir, en optique physique, une surface réfléchissante.

Faune 
 un miroir, un papillon de la famille des Hesperiidae.
 un miroir, une bande iridescente sur la face dorsale des rectrices des ailes d'oiseau.

Films 
 Miroir, un film de Raymond Lamy de 1946.
 Miroir, un épisode de la série Stargate Universe.
 Miroir, un épisode de la série Star Trek diffusé en 1967.

Musique 
 Les Miroirs, cinq pièces pour piano de Maurice Ravel.
 Miroir, un album de Marie-Mai sorti en 2012.

Littérature 
 Miroir du Tibet, un journal publié en Inde entre 1925 et 1962 et distribué au Tibet.
 un miroir, un genre littéraire à caractère moral, né au Moyen Âge.

Électronique 
 Un miroir de courant est un montage électronique.

Informatique 
 un miroir, en informatique, une copie exacte d'un ensemble de données.

Toponymie 
 Le mont Miroir , un sommet du massif du Jura en France.
 Miroir, un quartier de la ville du Mans.

Voir aussi 
 , autres homonymies

Homonymie de titre